Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2002 — 39-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 3 февраля по 18 сентября 2002 года. Число участников финального этапа было расширено до 16. Планировался групповой этап в четырёх группах, однако позже КОНКАКАФ отказалась от этих планов. Трофей впервые завоевал мексиканский клуб «Пачука».

Отборочный турнир

Североамериканская зона 
Участниками финального турнира стали:
  Монаркас Морелия — зимний чемпион Мексики 2000
  Пачука — зимний чемпион Мексики 2001
  Сантос Лагуна — летний чемпион Мексики 2001
  Америка — обладатель Кубка гигантов КОНКАКАФ 2001
  Канзас-Сити Уизардс — чемпион MLS 2000
  Чикаго Файр — финалист MLS 2000
  Сан-Хосе Эртквейкс — чемпион MLS 2001
  Ди Си Юнайтед — финалист Кубка гигантов КОНКАКАФ 2001

Центральноамериканская зона 

Участниками финального турнира стали:
  Мунисипаль — обладатель Клубного кубка UNCAF 2001
  Саприсса — финалист Клубного кубка UNCAF 2001
  Олимпия — полуфиналист Клубного кубка UNCAF 2001
  Комуникасьонес — полуфиналист Клубного кубка UNCAF 2001
  Тауро — 3-е место в групповом турнире Клубного кубка UNCAF 2001
  Алахуэленсе — 3-е место в групповом турнире Клубного кубка UNCAF 2001

Карибская зона 

Участниками финального турнира стали:
  Дефенс Форс — финалист Карибского клубного чемпионата 2001
  Дабл-Ю Коннекшн — финалист Карибского клубного чемпионата 2001

Первый раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2002 на сайте RSSSF

2002
2002 год в футболе